Маракеш еПри 2016, официално име ФИА Формула Е Маракеш еПри 2016, е първото еПри на Маракеш, втори кръг от сезон 2016/17 и общо 23-ти старт в историята на Формула Е. Провежда се на 12 ноември 2016 г. на пистата Мулай Ел Хасан в Маракеш, Мароко. Състезанието печели тръгналият от седма позиция Себастиен Буеми пред Сам Бърд и Феликс Розенквист.

Преди състезателния ден 
С надпреварата в Маракеш Формула Е за първи път стъпва на африканския континент. В миналото Мароко е бил домакин на един старт от официалния календар на Формула 1 през 1958 г. (Голяма награда на Мароко в Казабланка), а от 2009 г. насам на Мулай Ел Хасан се провежда кръг от Световния шампионат за туристически автомобили. Стартът е насрочен да съвпадне с провеждащата се в града Световна конференция за климата на ООН.

Свободни тренировки, квалификация, наказания и FanBoost 
Най-бързо време в първата свободна тренировка дава Лукас ди Граси (1:21.923) пред Никола Прост и Себастиен Буеми, а във втората - Буеми (1:20.599) пред Феликс Розенквист и Жан-Ерик Верн. Втората тренировка е прекратена три минути преди изтичане на предвидените 30 минути след катастрофа на Бърд, при която тежко повреденият му болид блокира пистата.

По време на квалификацията за място най-бързо време записва Верн (1:20.993) пред Розенквист (1:21.175) и Буеми (1:21.350); петицата, участваща в Супер Пол сесията допълват Бърд и Нелсиньо Пикет. В нея най-бърз е Розенквист (1:21.509) пред Буеми (1:21.546), Бърд (1:21.686) и Пикет (1:23.879), а Верн не успява да запише време, тъй като заради грешка на механиците му изпуска 30-секундния прозорец, през който трябва да излезе от питлейна.

След края на квалификациите, Буеми получава наказание от пет места и глоба от 2500 евро, защото се оказва, че пожарогасителят в болида му е бил почти празен и с 3,25 кг по-лек от допустимото.

Себастиен Даниел Абт, Буеми и Лукас ди Граси печелят гласуването за FanBoost.

Състезание 
Състезанието се провежда при сухо, слънчево време и температура от около 22°. На пистата присъстват около 7000 зрители.

Веднага след старта пилотите в първата десетка запазват позициите си, а размествания има само в задната част на колоната, като до края на първата обиколка с най-много места (3) напредва Адам Керъл, докато най-много места (4) губи съотборникът му Мич Евънс. Розенквист записва серия от най-бързи обиколки и след малко над 1/3 от състезателната дистанция вече има над четири секунди преднина пред Бърд. В 13-ата обиколка болидът на Антонио Феликс да Коща спира в завой 8, но португалецът получава указания от бокса как да го рестартира и успява да стигне до бокса за смяна на болида, като по този начин не се налага излизане на колата за сигурност.

Преди да започват първите планирани спирания в бокса в 16-ата обиколка, начело на колоната продължава да е Розенквист, следван от Верн, Бърд, Буеми, Пикет, Прост, Абт, ди Граси, Оливър Търви и Маро Енгел. От пилотите в челото първи през бокса минават Розенквист, Верн, Пикет и Енгел. В следващата обиколка всички пилоти вече са сменили болидите си, като големите губещи са Енгел и Пикет, които имат проблеми със запалването на втория си болид и изпадат в дъното на класирането. След всички спирания в бокса Розенквист и Верн продължават да са на първите две места в класирането пред Буеми, Бърд, Прост, Абт, ди Граси, Търви, Стефан Саразен и Ник Хайдфелд.

Заради превишена скорост в бокса, Верн е наказан с минаване през бокса и след изтърпяване на наказанието пада до пета позиция. Две обиколки по-късно и болидът на Лоик Дювал изгасва на пистата, но той успява да го подкара отново, макар и вече останал последен в класирането. Дювал дори успява да запише най-бързата обиколка малко преди края на надпреварата. Междувременно Буеми успява да скъси дистанцията до водача Розенквист, който първи от лидерите сменя болида си и трябва да пести енергия, за да успее да завърши състезанието, и кара по-бавно. В 27-ата обиколка Буеми изпреварва Розенквист, а две обиколки преди края Бърд прави същото. В последните няколко обиколки ди Граси успява да спечели още две места и така да се превърне в пилота с най-голям прогрес в сравнение със стартовите позиции. В зоната на точките финишират Буеми, Бърд, Розенквист, Прост, ди Граси, Абт, Търви, Верн, Хайдфелд и Хосе Мария Лопес.

Резултати

Квалификация 

Бележки:
  – Мястото на стартовата решетка е определено чрез Супер Пол елиминации.
  – Себастиен Буеми е наказан с пет места.

Супер Пол 

  – Себастиен Буеми е наказан с пет места.

Състезание 

Балежки:
  – Три точки за първо място в квалификациите.
  – Две точки за най-бърза обиколка.

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 

ЕПри на Маракеш
Формула Е 2016/2017